Родниковый — название населённых пунктов в России:

 Родниковый — посёлок в составе города Майкоп Адыгеи.
 Родниковый — село в Кайтагском районе Дагестана.
 Родниковый — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Родниковый — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Родниковый — посёлок в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Родниковый — село в Кировском районе Приморского края.
 Родниковый — посёлок в Предгорном районе Ставропольского края.